Oszai járás, közigazgatási egység Oroszországban, az Irkutszki területen, azon belül az Uszty-ordinszkiji Burját körzetben, székhelye Osza
 Oszai járás, közigazgatási egység Oroszországban, a Permi határterületen, székhelye Osza